Donja Trnava je lahko:
 Donja Trnava, Niš (Srbija)
 Donja Trnava, Prokuplje (Srbija)
 Donja Trnava, Topola (Srbija)